Горьковский сельсовет, Горьковский сельский совет () — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

Россия 
 Горьковский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края.
 Горьковский сельсовет — в Новоорском районе Оренбургской области.
 Горьковский сельсовет — в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан.
 Горьковский сельсовет — в Новоалександровском районе Ставропольского края.

Украина 
 Горьковский сельский совет — в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Горьковский сельский совет — в Акимовском районе Запорожской области.